Сокојолапан има више значења:

 Сокојолапан (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сокојолапан, Санта Исабел (Сочитлан де Висенте Суарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику